Пис:

 Пис () — коммуна во Франции, департамент Жер.
 Пис () — река в Канаде.

Персоналии 
 Пис, Дэвид (род. 1967) — английский писатель.
 Пис, Хизер (род. 1975) — британская актриса и певица.
Пис, Джеймс (род. 1963) — шотландский композитор.